|-
| 33301 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33302 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33303 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33304 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33305 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33306 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33307 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33308 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33309 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33310 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33311 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33312 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33313 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33314 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33315 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33316 - ||  || 27 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33317 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33318 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33319 - ||  || 28 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33320 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33321 - || 1998 QL || 17 august 1998 ||  || 
|-
| 33322 - ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33323 - ||  || 23 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 33324 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33325 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33326 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33327 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33328 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33329 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33330 Barèges || 1998 SW || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 33331 - ||  || 23 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 33332 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33333 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 33334 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 33335 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 33336 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33337 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33338 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33339 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
|  ||  || 14 noiembrie 1998 || Steward Observatory || , , 
|-
| 33341 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
|  ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33343 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 33344 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 33345 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 33346 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 33347 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33348 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33349 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33350 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33351 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33352 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33353 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 33354 - ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33355 - ||  || 25 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33356 - ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 33357 - ||  || 12 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33358 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33359 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33360 - ||  || 15 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 33361 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 33362 - ||  || 16 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 33363 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 33364 - ||  || 20 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 33365 - ||  || 20 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 33366 - ||  || 21 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 33367 - ||  || 22 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 33368 - ||  || 22 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 33369 - ||  || 20 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 33370 - ||  || 20 ianuarie 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 33371 - ||  || 21 ianuarie 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 33372 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33373 - ||  || 17 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33374 - ||  || 6 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 33375 ||  || 9 februarie 1999 ||  || 
|-
| 33376 Medi ||  || 6 februarie 1999 ||  || 
|-
| 33377 Večerníček ||  || 12 februarie 1999 ||  || 
|-
| 33378 - ||  || 13 februarie 1999 ||  || 
|-
| 33379 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33380 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33381 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33382 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33383 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33384 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33385 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33386 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33387 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33388 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33389 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33390 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33391 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33392 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33393 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33394 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33395 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33396 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33397 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33398 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33399 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33400 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-